62-й выпуск Тур де Франс — шоссейного гранд-тура, который прошёл по дорогам Франции, Бельгии и Швейцарии с 26 июня по 20 июля 1975 года. Старт состоялся в Шарлеруа, а финишировала гонка в Париже на Елисейских полях.

Победу одержал француз Бернар Тевене, а победитель прошлого тура, бельгиец Эдди Меркс стал вторым, и не смог выиграть тур в шестой раз.

Участники

Перед гонкой 
Действующий чемпион мира Эдди Меркс к этому туру уже одержал четыре победы в весенних гонках 1975 года. Он победил в Милан — Сан-Ремо, Амстел Голд Рэйс, Тур Фландрии и Льеж-Бастонь-Льеж. Кроме того, выиграв Тур де Франс, Меркс стал бы единоличным рекордсменом по числу побед, опередив Жака Анкетиля. К тому моменту у них обоих было по 5 побед в Тур де Франс.

Подготовка Бернара Тевене к туру считалась достаточной, чтобы составить конкуренцию Мерксу. При этом отмечалось, что ранее для побед Тевене просто не хватало удачи.

Из группы молодежной классификации выделялись Франческо Мозер, Джованни Баттальин и Хенни Кёйпер.

Также среди претендентов не были забыты такие опытные гонщики как Раймон Пулидор, Йоп Зутемелк, Луис Оканья, Феличе Джимонди, Люсьен Ван Импе и Жоаким Агостиньо. При этом Ван Импе впервые представил велосипед с рамой из карбона и стекловолокна.

Маршрут

Классификации 
Из всех классификаций Тура 1975 года только по четырём присуждались лидерские майки. Наиболее важной была Генеральная классификация Тур де Франс, рассчитываемая путём сложения времени на финише для каждого велосипедиста на каждом этапе. Велосипедист с наименьшим накопленным временем был лидером гонки, и ему присуждалась желтая майка. Соответственно, победитель в данной классификации считается победителем Тура. Бонусы за время для победителей этапов для Тура 1975 года не присуждались.

Зелёная майка присуждалась велосипедисту с наибольшим количеством очков — лидеру очковой квалификации. Очки присуждались лучшим гонщикам на промежуточных финишах и по результатам окончания этапа.

1975 год стал первым годом, когда лидер горной классификации получал белую майку в красный горошек. Для получения лидерства в этой квалификации велосипедисту необходимо было первым преодолеть вершину категорийного подъёма. Всего было введено 4 категории, и чем выше категория (первая — самая трудная, четвертая — наименее трудная), тем больше вручается очков.

На Тур де Франс 1975 года была упразднена комбинированная квалификация, но введена молодёжная. Принцип лидерства формировался аналогично генеральной квалификации, но только для непрофессиональных гощиков. За высший результат присуждалась белая майка.

Классификация промежуточные спринты Тур де Франс в 1975 году не отмечалась майкой и её победителем становился гонщик — лидер по сумме очков набранных на промежуточных финишах.

Командный зачёт классифицировался по времени и по очкам. Командная классификация по времени формировалась на основе времени трёх лучших велосипедистов от команды на каждом этапе. Лидером становилась команда с наименьшим общим временем. Гонщики такой команды носили жёлтые кепки (Casquette). В командной классификации по очкам после каждого этапа все велогонщики получали очки (победитель — одно очко, второй два очка, и так далее), и они добавлялись к общим командным очкам. Команда с наименьшим количество очков становилась победителем. В качестве отличительного элемента лидера присуждались зелёные кепки.

Приз самому агрессивному гонщику Тур де Франс в 1975 году присуждался жюри за каждый этап, а затем — по результатам гонки. Приз Анри Дегранжа вручался за преодоление Col du Télégraphe.

Ход гонки 
Франческо Мозер выиграл пролог и стал первым лидером генеральной классификации.

Меркс уже с первого этапа начал показывать своё агрессивное ведение гонки, но лидером генеральной классификации он смог стать только после разделки шестого этапа.

На десятом этапе начались первые горные восхождения, но на общий зачёт это не повлияло.

По результатам одиннадцатого этапа сформировалась группа из четырех гонщиков, которые имели реальные шансы выиграть Тур. Это Тевене, Меркс, Ван Импе и Зутемелк. Остальные спортсмены финишировали намного позже и потеряли надежду на победу в Туре.

На четырнадцатом этапе лидировала пара Тевене — Ван Импе. Меркс гнался за этим дуэтом и атаковал Зутемелка. Неожиданно на трассу выскочил болельщик и ударил Меркса по животу. Это не дало преимущества Зутемелку, а Меркс сохранил жёлтую майку лидера. Позже Меркс сообщил, что удар пришёлся в печень.

Пятнадцатый этап начался после дня отдыха. Меркс держал хороший темп, совершил отрыв и получил полутораминутное преимущество перед Тевене. Однако в какой-то момент Меркс «встал». С трудом вращая педали Эдди находился в «кризисе» из-за действия обезболивающих. Тевене, обойдя его, набрал почти две минуты преимущества. Этап также ознаменовался падением с горы машины сопровождения команды Bianchi-Campagnolo, но водитель выжил.

На старте семнадцатого этапа Меркс столкнулся с Оле Риттером, упал и сломал скулу. Несмотря на это Меркс окончил этап третьим. Врач команды рекомендовал Мерксу отказаться от гонки, но тот решил остаться для сохранения призовых денег для команды.

Финиш гонки впервые состоялся на Елисейских полях, и первым победителем этого  этапа стал Вальтер Годефрот

Допинг 
После каждого этапа Тур де Франс 1975 года на допинг проверялись лидер гонки, победитель этапа и занявший второе место, а также два случайных велосипедиста Всего было проведено 110 тестов, три из которых дали положительный результат, Режис Делепин (после пятого этапа), Феличе Джимонди и Хосе-Луис Вьехо (оба после 15 этапа). Все трое были оштрафованы на 1000 швейцарских франков, получили один месяц условного заключения, были отброшены на последнее место на этапе положительного результата теста и получили 10 минут штрафного времени в общем зачете. Это означало, что Джимонди, который первоначально завершил Тур на пятом месте, перешёл на шестое.

Лидеры классификаций

Итоговые классификации

После гонки 
 По словам Меркса продолжить гонку после перелома челюсти было ошибкой, он мог бы выплатить призовые команде и из своего кармана.
 Франческо Мозер в первый и последний раз участвовал в Тур де Франс, и стал первым победителем впервые введённой молодёжной классификации.
 Приз самому дружелюбному велосипедисту был вручен Иву Эзару, а приз самому элегантному велосипедисту достался Феличе Джимонди. Данные призы вручались на туре в последний раз.
 Жан-Клод Мизак получил оригинальный приз от телеканала TF1 как самый частопоявляющийся на экране велосипедист.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 
 

Тур де Франс по годам
1975 год в велоспорте